Натуральне число 1432
 1432 рік до нашої ери
 1432 рік нашої ери